Rumunjska:
 Sălaj (rijeka)
 Sălaj (županija)